Александр Запорожец:
 Запорожец, Александр Владимирович (1905—1981) — советский психолог, действительный член АПН СССР (1968), доктор педагогических наук (1959), профессор (1960).